Austria:
 St. Marienkirchen am Hausruck – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Ried im Innkreis
 St. Marienkirchen an der Polsenz – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Eferding
 St. Marienkirchen bei Schärding – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Schärding

Zobacz też:
 Sankt Marienkirchen